Freiburg im Breisgau, grad u Baden-Württembergu, uNjemačkoj
 Freiburg an der Elbe , grad u Donjoj Saskoj u Njemačkoj
 Fribourg ( Freiburg im Üechtland),  grad u Švicarskoj
 Freiburg (kanton), Švicarska
 Świebodzice njemački Freiburg (in Schlesien), grad u okrugu Świdnica, Poljska